Бокор:

 Бокор — жрец вуду.
  — деревня в Венгрии.
 Бокор, Мариан (род. 1977) — словацкий легкоатлет, метатель копья.
 Бокор, Миклош (1927—2019) — французский художник, выходец из Венгрии.